Штреземан:
 Густав Штреземан () 1878–1929) — німецький політик, рейхсканцлер і міністр закордонних справ Веймарської республіки. Лауреат Нобелівської премії миру 1926 року.
 Ервін Штреземан () (1889–1972) — видатний німецький біолог, один із засновників орнітології в Європі.

Німецькі прізвища